Кондуїт ( — поведінка, журнал поведінки) — журнал із записами про поведінку учнів у навчальному закладі. Вперше були запровадженні у середині XIX ст. у Німеччині. Використовувались також у Російській імперії у гімназіях, духовних навчальних закладах і кадетських корпусах. До кондуїту перш за все вносились записи про різні проступки, що було приводом до внесення учня до переліку неблагонадійних.
 Кондуїт — юридична особа
 Кондуїт — судинний протез

Посилання 
 

Підприємства за алфавітом